Overtreding (strafrecht), een relatief licht strafbaar feit in het strafrecht
 Overtreding (sport)
 Buitenspel (voetbal)
 Hands (voetbal)
 Persoonlijke fout (basketbal)
 In het christendom een zonde (het overtreden van Gods geboden en verboden)